Ле Таллек () — французская фамилия. Известные носители:

 Ле Таллек, Антони (род. 1984) — французский футболист.
 Ле Таллек, Дамьен (род. 1990) — французский футболист.